Broad Peak - (originalmente K3) é a 12a montanha mais alta do mundo
 K3 (banda)
 K3 (geometria)
 Menadiona - vitamina K3
 K3b - programa de computador
 Krasnogorsk-3 - câmera de cinema de 16 mm, por vezes abreviada como K-3

Ver também 
 KKK (desambiguação)

Desambiguação